Потрусово — название населённых пунктов:

Россия 
 Потрусово — деревня в Нейском районе Костромской области.
 Потрусово — село в Парфеньевском районе Костромской области.